Les élections au Parlement des îles Baléares de 2011 se sont déroulés le  pour élire les députés de  législature.

Résultats

Par circonscription

Notes et références 

Îles Baléares
2011